Franz Jörissen ist der Name folgender Personen:

* Franz Jörissen (Politiker) (1868–1932), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Franz Jörissen (Baumeister) (1895–1996), deutscher Baumeister